Международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций (International Conference of Marxist–Leninist Parties and Organizations; ICMLPO) — название двух международных неправительственных коммунистических организаций:

 Международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций — маоистская организация.
 Международная конференция марксистско-ленинских партий и организаций — ходжаистская организация. Печатным органом организации является газета «Единство и борьба».